Rivelles est un patronyme espagnol porté notamment par :

 Amparo Rivelles (1925-2013), actrice espagnole ;
 Rafael Rivelles (1898-1971), acteur espagnol.